

Persone 
 Jarkko Ruutu – ex hockeista su ghiaccio finlandese
 Linda Ruutu – calciatrice finlandese
 Paula Ruutu – politica finlandese
 Tuomo Ruutu – hockeista su ghiaccio finlandese